Jméno a příjmení Josef Ulrich má více nositelů:

 Josef Ulrich (sociální demokrat) – meziválečný československý politik z Berouna, poslanec za sociální demokraty
 Josef Ulrich (národní socialista) – československý politik z východních Čech, poslanec za národní socialisty v letech 1945–1948
 Josef Ulrich (malíř) (1857–1930) – český malíř a ilustrátor

 podobné jméno
 Josef Ullrich (1897–1967) – český politik KSČ, poválečný předseda MNV Plzně a velvyslanec v Londýně
Josef Ullrich (skladatel) (1911–1976) – český hudebník a skladatel (např. Písecký pochod)